Појам Стефан Батори може да се односи на:
 Стефан III Батори (преминуо 1444), палатин Угарске
 Стефан V Батори (1430—1493), трансилванијски војвода
 Стефан VII Батори (преминуо 1530), палатин Угарске
 Стефан VIII Батори (1477—1534), трансилванијски војвода
 Стефан Батори (1522—1586) (1522—1586), краљ Пољске и велики војвода Литваније, кнез Трансилваније